Wolf Lake (engl. für Wolfssee) ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Wolf Lake (Wolf Creek), in Alberta
 Wolf Lake (Yukon), im Yukon-Territorium

Wolf Lake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wolf Lake (Illinois), im Union County
 Wolf Lake (Michigan)
 Wolf Lake (Minnesota)

Wolf Lake steht für:
 Wolf Lake (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie